Ethelfleda es un nombre propio que puede referirse a:
 Ethelfleda de Wessex (869-918), hija de Alfredo el Grande.
 Ethelfleda la Bella (†962), esposa de Edgar el Pacífico.
 Ethelfleda de Wilsaetas (†975), esposa de Edmundo I de Inglaterra.